Биљана Табачки Совиљ (Зрењанин, 14. јануар 1967) српски је филмски сценограф и костимограф.

Сценографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" |
|-
| 1992. || Кроз прашуме Јужне Америке ||
|-
| 1993. || Кажи зашто ме остави ||
|-
| 1997. || Три летња дана ||
|-
| 2001. || Нормални људи ||
|-
| 2002. || Мала ноћна музика ||
|-
| 2004. || Диши дубоко ||
|-
| 2004. || Нема проблема ||
|-
| 2005. || Ми нисмо анђели 2 ||
|-
| 2010. || Саша ||
|-
| 2010. || Монтевидео, Бог те видео! || сет дизајнер
|}

Извори

Спољашње везе 

 Имдб
 Филмска банка

Рођени 1967.
Српски сценографи
Српски костимографи
Зрењанинци